ORP Żbik ist der Name mehrerer polnischer Schiffe. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Żbik bedeutet Wildkatze.

Schiffe mit dem Namen ORP Żbik 

 ORP Żbik (1932) war ein U-Boot der Wilk-Klasse
 ORP Żbik (1958) war ein Minensuchboot

Siehe auch 
 Minensuchboot
 U-Boot
 Liste polnischer U-Boot-Klassen

Weblinks 

Schiffsname der polnischen Marine